Osoby
 Krzysztof Miętus (ur. 8 marca 1991 roku w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu Start Krokiew Zakopane
 Grzegorz Miętus (ur. 20 lutego 1993 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, reprezentant Klubu Sportowego Start Krokiew Zakopane

Ryby
 miętus pospolity (Lota lota) – jedyna słodkowodna ryba z rodziny dorszowatych
 miętus czerwony (Urophycis chuss) – gatunek ryby z rodziny dorszowatych
 miętus chilijski (Genypterus chilensis) – gatunek ryby z rodziny wyślizgowatych
 miętus kapski (Genypterus capensis) – gatunek ryby z rodziny wyślizgowatych
 miętus królewski (Genypterus capensis) – gatunek ryby z rodziny wyślizgowatych
 miętus nowozelandzki (Genypterus blacodes) – gatunek ryby z rodziny wyślizgowatych
 miętus oceaniczny (Genypterus blacodes) – gatunek ryby z rodziny wyślizgowatych

Inne
 miętus – rodzaj landrynki o miętowym smaku

Zobacz też 
 Polskie nazewnictwo popularne ryb